Blackjack může být:

blackjack – hazardní karetní hra

hudební alba
Black Jack (album) – album skupiny Arakain 

hudební skupiny
Blackjack (bluegrass) – česká bluegrassová skupina
Black Jack (metal) – australská metalová hudební skupina
Blackjack (rock) – americká rocková hudební skupina
 Blackjack (Blackjack album) – eponymní album této skupiny

filmy
BlackJack (seriál), australský televizní seriál 
Blackjack (film), film z roku 1998, režie John Woo
Black Jack (film), film z roku 1950, scénář a režie Julien Duvivier

lidská sídla
Black Jack (Missouri) – sídlo v USA ve státě Missouri
příjmení

 Ada Blackjack – inutská průzkumnice
jiný význam
Bitva u Black Jack – bitva v Kansasu z doby americké občanské války
 Blackjack – kódové označení NATO pro sovětský letoun Tupolev Tu-160
 Boeing Insitu RQ-21 Blackjack – americký bezpilotní letoun

Související články 
Jack Black – americký herec
John J. Pershing – americký generál s přezdívkou Black Jack